Одайник Вадим Іванович (1925, Одеса — 1984, Київ) — український художник, народний художник УРСР (1978).
 Одайник Зоя Олександрівна (1924, Київ) — українська художниця, дружина Вадима Одайника.
 Одайник Микола Миколайович — український політик. Колишній народний депутат України.
 Одайник Оксана Вадимівна — український художник, живописець, педагог.
 Одайник Сергій Вадимович (1949, Київ) — український художник, син Вадима Одайника та Зої Одайник.

Українські прізвища